Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.

Zuletzt war das dänische Team 2004 für ein internationales Turnier qualifiziert; bei der EM in Portugal schieden die Rotweißen im Viertelfinale gegen Tschechien aus. Den einzigen internationalen Titel, die Europameisterschaft 1992, verdankten sie dem Ausschluss Jugoslawiens, für das sie als Ersatzstarter ins Feld kamen und letztlich im Finale den Weltmeister Deutschland schlugen.

Neben den Spielen der WM-Qualifikation absolvierten die Dänen in der Saison 2009/10 drei Freundschaftsspiele, alle drei fanden in Dänemark gegen andere WM-Teilnehmer statt. Dabei gab es im August eine 1:2-Niederlage gegen Chile sowie jeweils im November ein 0:0 gegen Südkorea und einen 3:1-Sieg gegen die USA. Bei der Auslosung für die WM in Südafrika wurden sie der Gruppe mit den Niederlanden zugelost, gegen die sie zuletzt kurz vor der EM 2008 in Eindhoven ein 1:1 erreicht hatten. Weiterhin wurden Japan und Kamerun in die Gruppe gelost. Im Januar 2010 gewann die Ligalandsholdet, eine nur mit Spielern aus der dänischen Liga besetzte Nationalmannschaft, unter Trainer Morten Olsen ein Turnier in Thailand. Dabei besiegten die Dänen eine polnische Ligaauswahl mit 3:1, die A-Nationalmannschaft Singapurs mit 5:1 und im Finale die A-Auswahl der Gastgeber mit 3:0.

Qualifikation 
Danish Dynamite konnte sich in der Qualifikationsgruppe 1 gegen die favorisierten Portugiesen und die Nachbarn aus Schweden durchsetzen. Mit nur einer Niederlage – gegen Ungarn im letzten Spiel, als die Qualifikation bereits feststand – sicherte sich das Team von Morten Olsen den ersten Platz vor Portugal.

Die Tore erzielten Søren Larsen (5), Nicklas Bendtner (3), Christian Poulsen (2), Daniel Agger, Leon Andreasen, Daniel Jensen, Thomas Kahlenberg, Morten Nordstrand und Jakob Poulsen.

Abschlusstabelle

Dänisches Aufgebot

Quartier der Mannschaft 
Während der WM hat die dänische Mannschaft ihr Basislager im Simola Gold and Country Estate oberhalb der Garden Route bei Knysna an der Küste zwischen Kapstadt und Port Elizabeth bezogen, einem luxuriösen Landhotel mit Ausblick über die Lagune und den Indischen Ozean.

Spiele

Vorrunde 

Nach der erwarteten Niederlage gegen den Gruppenfavoriten Niederlande, eröffnete sich Dänemark wieder alle Chancen durch einen Sieg über Kamerun. Doch im entscheidenden Spiel um Platz 2 und damit den zweiten Achtelfinalplatz unterlag man klar den Japanern und schied aus dem Turnier und damit zum ersten Mal in einer Endrundenteilnehme bei einer Fußball-Weltmeisterschaft in der Vorrunde aus.

 Montag, 14. Juni 2010:  Niederlande –  Dänemark 2:0 (0:0)
 Samstag, 19. Juni 2010:  Kamerun –  Dänemark 1:2 (1:1)
 Donnerstag, 24. Juni 2010:  Dänemark –  Japan 1:3 (0:2)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2010#Gruppe E

Einzelnachweise 

Danemark
2010